7-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств.

 7-я армия (Германия, Первая мировая война)
 7-я армия (Германия, Вторая мировая война)
 7-я армия (Италия)
 7-я армия (Османская империя)
 7-я армия (Российская империя)
 7-я армия (РККА)
 7-я армия (СССР)
 7-я армия (США)
 7-я армия (Франция)
 7-я гвардейская армия (СССР)

См. также 
 7-я воздушная армия (1946)
 7-я воздушная армия (СССР)
 7-я сапёрная армия
 7-я танковая Краснознамённая армия